Arsen Harutyunyan (lutte)
 Arsen Harutyunyan (ski)